Santhiaba peut désigner plusieurs localités du Sénégal :
 Santhiaba Manjacque, (communauté rurale de Santhiaba Manjacque)
 Santhiaba Manjacque, (communauté rurale de Boutoupa-Camaracounda)
 Santhiaba Ouolof (communauté rurale de Mlomp)
 Bona Santhiaba (communauté rurale de Bona)